Miś Boo-Boo – postać fikcyjna z filmów animowanych o Misiu Yogi
 bubu (boubou) – tradycyjny strój afrykański, popularny w Afryce Zachodniej
 BuBu – rumuńska grupa muzyczna